język tubu z grupy języków nilo-saharyjskich
 język tubu z rodziny języków polinezyjskich